María de Borgoña (Bruselas, Flandes, 13 de febrero de 1457-Brujas, 27 de marzo de 1482), duquesa de Borgoña, fue la esposa de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano, y madre de Felipe el Hermoso.

Biografía 
Como hija única del último duque de Borgoña, Carlos el Temerario y de su segunda esposa Isabel de Borbón, heredó el ducado de su padre, a los 20 años, tras la muerte de este en la batalla de Nancy. La pretensión francesa por los territorios de los Países Bajos hizo que el rey Luis XI ocupara el condado de Borgoña o el propio ducado de Borgoña, lo que impidió a María ejercer su título en los que habían sido sus territorios.

Con la finalidad de expulsar a los franceses, promulgó una carta que se conoce como El Gran Privilegio y por la que quedaba garantizado el gobierno propio de los Países Bajos.

Se casó el  19 de agosto de 1477 con Maximiliano, archiduque de Austria, hijo del emperador Federico III y después emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el que tendría por hijos a Margarita de Austria y a Felipe el Hermoso, que introduciría, por su matrimonio con Juana I de Castilla, la estirpe de los Austria en España.

Hijos:

1. Felipe el Hermoso, 22/07/1478-25/09/1506.

2. Margarita de Austria, 10/01/1480-1/12/1530.

María de Borgoña murió en Brujas a consecuencia de una caída de caballo estando embarazada, en 1482.

Títulos 
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Duquesa de Borgoña como María I - disputado.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Duquesa de Brabante y Lothier como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Duquesa de Güeldres como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Duquesa de Limburgo como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Duquesa de Luxemburgo como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa de Namur como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa Palatina de Borgoña como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa de Artois como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa de Charolais como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa de Flandes como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa de Henao como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa de Holanda y Zelanda como María I.
  5 de enero de 1477-27 de marzo de 1482: Condesa de Zutphen como María I.

Antepasados

Sucesión

En la ficción

Series de televisión

Referencias

Bibliografía 
 Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477, Marie de Bourgogne, volúmenes 11 y 12, París, 1826.

Enlaces externos 

Duques de Borgoña del siglo XV de la casa de Valois
Casa de Austria
Condes de Holanda
Condes de Borgoña
Casa Condal Palatina de Borgoña
Margraves de Namur
Duques de Güeldres
Duques de la Baja Lotaringia
Mujeres gobernantes del siglo XV
Carlos V (emperador)